

Hydronymes 
 La Mersey est un fleuve du nord-ouest de l'Angleterre qui délimite les frontières des comtés du Cheshire et du Lancashire. La Mersey traverse la ville de Liverpool.
 La Mersey River est un fleuve sur la côte nord-ouest de la Tasmanie, en Australie qui doit son nom à la rivière Mersey au Royaume-Uni.
 La rivière Mersey, fleuve côtier de la Nouvelle-Écosse.

Divers 
 La  beat (ou Merseybeat) est une variante du rock 'n' roll apparu au début des années 1950 à Liverpool, du nom du fleuve qui traverse la ville.
 Lord Mersey, juriste et homme politique britannique chargé de la commission d'enquête sur le naufrage du Titanic.

Homonymie d'hydronyme